Айникаб-1 — археологический памятник в Дагестане, стоянка древнего человека раннеплейстоценового времени. На стоянке обнаружены орудия труда: кремнёвые чопперы, пики, многогранники. 

По технико-типологическим показателям представленной на стоянке культуры её можно отнести к типичному олдовану. Геолого-геоморфологические и палинологические данные, а также палеомагнитное тестирование указывают на раннеплейстоценовый возраст памятника.

Глубина рыхлых напластований на участке превышает 10 м от поверхности. Находки были обнаружены и в верхних, и в нижних слоях многослойного памятника.

Остаётся актуальным продолжение исследований на ранее не затронутых раскопками местах, чтобы расширить археологическую коллекцию или даже найти останки древних людей. Археологические работы должны сопровождаться исследованиями, нацеленными на уточнение датировок слоёв.

Следы кострища на стоянке Айникаб-1 датируются временем около 1,7 млн л. н., но не позднее 1,24 млн лет назад. Верхняя пачка на стоянках Айникаб и Мухкай 1-2 сопоставляется с субхроном  (0,90—1,06 млн л. н.).

Литература 
 Гиря Е. Ю. Отбойник из олдованских слоёв стоянки Айникаб I // Карабах в каменном веке. Материалы Международной научной конференции, посвящённой 50-летию открытия палеолитической стоянки Азых в Азербайджане (3—7 октября 2010 г., Баку, Азербайджанская республика). Изд. Национальной Академии Наук Азербайджана, Институт Археологии и Этнографии, Баку 2010, С. 80—95. (Открытия олдована на Юге России в свете экспериментально-трасологического метода // Исследования первобытной археологии Евразии. Сборник статей к 60-летию члена-корреспондента РАН, профессора Хизри Амирхановича Амирханова. Изд. «Наука ДНЦ», Махачкала, 2010. С. 91—96.)

Примечания

Ссылки 
 По Дагестану два миллиона лет назад бродили хомо эректус
 Территория горного Дагестана: два миллиона лет назад

История Дагестана
Homo erectus